Нахум («утешённый») — еврейское написание имени Наум.

 Нахум — один из двенадцати малых пророков.
 Нахум (ок. 1300) — литургический поэт из южной Испании.
 Кфар-Нахум — древний город в Израиле.

Примечания